3 miejscowości w Polsce: 
 Borawskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
 Borawskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły 
 Borawskie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko

Zobacz też: Borawskie-Awissa, Borawskie Małe